Ван Леувен, Йоке (род. 1952) — нидерландская писательница, поэт и иллюстратор.
 Ван Леувен, Патрик (род. 1969) — нидерландский футболист.
 Ван Леувен, Робби (род. 1944) — голландский гитарист, ситарист и автор песен.
 Ван Леувен, Трой (род. 1970) — американский продюсер и музыкант.
 Ван Леувен, Хендрика Йоханна (1887—1974) — голландский физик, известна своим ранним вкладом в теорию магнетизма.
 Ван Леувен, Ян (1850—1924) — нидерландский филолог-классик и переводчик.

См. также 
  — предприятие оптовой продажи.